Wallich är ett efternamn, som burits av bland andra:

 George Charles Wallich (1815–1899), brittisk marinbiolog
 Nathaniel Wallich (1786–1854), dansk botaniker

Se även 

 Wallach
 Wallick

Judiska efternamn